33-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 21 листопада до 24 грудня 1965 року в Таллінні.

Турнірна таблиця

Посилання 
 33rd USSR Championship, Tallinn 1965 

Чемпіонати СРСР із шахів
1965 в СРСР
1965 у шахах
Листопад 1965
Грудень 1965
Спортивні змагання в Таллінні